Jon Jones peut désigner :
 Jon Jones, réalisateur et scénariste britannique ;
 Jon Jones (1987-), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes.